Anyone for Doomsday? est le troisième album de Powerman 5000, originellement prévu comme le successeur de Tonight the Stars Revolt!. L'album fut annulé deux semaines avant sa mise en marché par le chanteur. Or, il fut disponible un certain temps via le site internet de la formation à la fin de 2003 en quantité limitée, sous le label Megatronic Records.

Pistes de l'album 
 "Disease of Machinery" – 0:37
 "Danger is Go!" – 3:04
 "Bombshell" – 3:14
 "The Meaning of Life" – 2:47
 "Tomorrow is Yesterday" – 3:07
 "The End of Everything" – 3:09
 "What the World Does" – 2:02
 "177-TR? (I'll Try)" – 0:21
 "The One and Only" – 3:05
 "Wake Up" – 3:18
 "Rise (Alt. Mix)" – 0:54
 "Megatronic" – 2:38
 "The Future That Never Was" – 5:27

Membres du groupe 
 Michael Cummings : Chant
 Adam Williams : Guitare
 Mike Tempesta : Guitare
 Allen Pahanish : Batterie
 Dorian Heartsong  : Basse

Album musical sorti en 2001
Album de Powerman 5000
Album produit par Terry Date